Glückauf (groet), begroeting van mijnwerkers onder elkaar
 Glückauf (schip, 1886), schip uit 1886
 Gluckauf (film), speelfilm uit 2015
 Strofe uit de Sachsenhymne
 Een Franse film die in Nederland als Glück Auf! werd uitgebracht, Au pays des ténèbres (1913)

Zie ook 
 FSV Glückauf Brieske-Senftenberg, voetbalclub
 Glückauf-Kampfbahn, voetbalstadion
 Glückauf-Bahn, spoorlijn